Miejscowości w USA:
 Earlville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie LaSalle
 Earlville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Earlville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango